Пётр Широков:
 Широков, Пётр Алексеевич (1895—1944) — советский математик и механик.
 Широков, Пётр Петрович (1917—1946) — Герой Советского Союза.